Zapolice (gemeente)
 Zapolice (powiat Zduńskowolski)
 Zapolice (powiat Radomszczański)
 Zapolice (West-Pommeren)